Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Tennis Masters Roma) van 2002 vond plaats van 13 tot en met 19 mei 2002 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 59e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2002. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Dokić was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitge­scha­keld door Anastasia Myskina.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Venus Williams had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, vanwege een polsblessure.

Het vierde reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Belgische Justine Henin in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Rome op haar naam te schrij­ven. Het was haar veertiende WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 182.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het derde reekshoofd – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd geklopt door landgenote Justine Henin. De derde Belgische, Els Callens, had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij evenwel meteen haar openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Cara Black en Jelena Lichovtseva waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de halve finale – daarin werden zij uitge­scha­keld door Conchita Martínez en Patricia Tarabini.

Het als tweede geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als zevende geplaatste koppel Conchita Martínez en Patricia Tarabini in twee sets. Het was hun elfde gezamen­lijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

De Belgische Els Callens en Russin Anna Koernikova waren het derde reekshoofd, en kregen daardoor een vrijstelling voor de eerste ronde – voor hun openingspartij in de tweede ronde moesten zij echter verstek laten gaan, wegens dijbeenkramp van Koernikova. De tweede Belgische, Justine Henin, speelde samen met Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten – zij wonnen hun openingspartij, maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan, wegens dijbeenkramp van Henin.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters. Miriam Oremans en de Spaanse Magüi Serna bereikten de tweede ronde. Caroline Vis en Française Alexandra Fusai strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rome 2002
Rome